International Championship — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, проводящийся с 2012 года в Китае.

Призовой фонд турнира — £625,000.

Победители

Примечания

Ссылки 
 International Championship 2016 

Снукерные турниры